Інструктор:
 Інструктор - людина, що дає  інструкції, яка навчає чогось.
 Машиніст-інструктор - вищий клас, який присвоюється  машиністам в деяких країнах.
 Спортивний інструктор - те ж, що і тренер в фітнесі,  стрільбі і  екстремальних видах спорту.
 Пілот-інструктор - пілот, який здійснює практичну льотну підготовку учня.

У мистецтві 
 Інструктор кунг-фу - гонконгський фільм режисера Сюнь Чуна, що вийшов в 1979 році.